Карлос Мануэл Мартинес Кастро ( 30 марта 1999, Санта-Анна, провинция Сан-Хосе) — коста-риканский футболист, игрок сборной Коста-Рики.

Карьера 
В 2015 году Мартинесу удалось попасть в катарскую Академию футбола «Эспайр». Он занимался в ней в одном из филиалов в Сенегале. Он стал лишь вторым костариканцем, который смог поступить в нее.

Через два года после занятий в ней защитник переехал в Европу, где продолжил карьеру в системе бельгийского «Эйпена». Однако пробиться в его основной состав Мартинес не смог. После нахождения в аренде в «Эредиано» футболист решил остаться на родине. Он продолжил свои выступления в чемпионате Коста-Рики.

В сборной 
Некоторое время Карлос Мартинес входил в состав молодежной сборной Коста-Рики. За главную национальную команду страны он дебютировал 27 марта 2022 года в гостевом матче отборочного турнире Чемпионата мира 2022 года против Сальвадора (2:1). В начале ноябре стало известно, что футболист вошел в окончательную заявку сборной на мундиаль в Катаре. На групповом раунде турнира Мартинес принял участие в первом матче костариканцев против Испании. В нем «тикос» потерпело разгромное поражение со счетом 0:7. Защитник появился на поле в стартовом составе, однако в перерыве он был заменен на Кендалла Уостона. Больше на поле на мундиале игрок не выступал. По итогам встреч Коста-Рика с одной победой заняла последнее место в группе и прекратила свою борьбу на Чемпионате мира.

Достижения 
 Чемпион Коста-Рики (1): 2019 (Апертура).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Footballfacts

Футболисты Коста-Рики
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Гуадалупе»
Игроки ФК «Сан-Карлос»
Игроки сборной Коста-Рики по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Коста-Рики по футболу